Mario Mattei Orsini, barone di Paganica (1571-1621) – nobile romano, nonno dell'omonimo duca
 Mario Mattei Orsini, II duca di Paganica (1641-1690) – nobile romano, nipote dell'omonimo barone
 Mario Mattei (1792-1870) – cardinale
 Mario Mattei, segretario comunale dell'MSI i cui figli furono uccisi nel Rogo di Primavalle